

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Belr“ beginnt.

Belr 



Belre 
 Belrein von Eselsberg, Edelfreier, Stifter von Kloster Rechentshofen

Belru 
 Belrupt-Tissac, Karl von (1826–1903), österreichischer Offizier und Landeshauptmann Vorarlbergs